EG, Eg, eg o e.g., puede hacer referencia a:

 EG, el código IATA de Japan Asia Airways.
 EG, una revista que publica estudios y discute varios aspectos de los finales en ajedrez.
 Esquerda Galega, un partido político español disuelto.
 Enfermedad de Graves, una tiroiditis autoinmune de etiología no muy bien conocida.
 Yakovlev EG, un helicóptero experimental soviético.
 .eg, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Egipto.
 e.g., abreviatura de la locución latina exempli gratia, que significa «dado como ejemplo».

Siglas